Ricaud (Aude)
Ricaud (Hautes-Pyrénées)